Barril
Deltoide — polígono quadrilátero
Pipa (medida) — medida de capacidade para líquidos
Pipa (gênero) — de anfíbios
Pipa (brinquedo)
Pipa (instrumento musical) — instrumento musical tradicional de  China
Praia de Pipa — praia brasileira localizada no estado do Rio Grande do Norte
Prêmio Investidor Profissional de Arte
Pipa (Turma da Tina) — personagem de histórias em quadrinhos criada por Maurício de Sousa

!Desambiguações mal formatadas